Незгідність паралельна (, ; ) — неузгоджене залягання гірських порід, для якого характерне паралельне розташування шарів обабіч поверхні неузгодження.

Див. також 
 Незгідне залягання гірських порід
 незгідність кутова
 поверхня незгідності
 незгідність прихована
 незгідність стратиграфічна
 незгідність тектонічна
 залягання гірських порід
 узгоджене залягання
 локальне неузгодження
 місцеве неузгодження

Література 
 

Структурна геологія